China International 1997 był pierwszym (i nierankingowym) turniejem sezonu 1997/98. Zawody odbyły się w Pekinie w dniach 17 – 20 września 1997. Impreza miała charakter zaproszeniowy – wzięło w niej udział jedynie 12 zawodników. Zwycięzcą został Steve Davis, który w finale pokonał swojego rodaka Jimmy'ego White'a 7-4.

Autorem najwyższego brejka turnieju, 147 punktów, został James Wattana.

Nagrody 
Zwycięzca turnieju, Steve Davis, otrzymał 10 tysięcy funtów.

Drabinka turniejowa

Runda dzikich kart

Faza zasadnicza turnieju

Linki zewnętrzne 
 
 

1997 w sporcie
Nierankingowe turnieje snookerowe
China Open (snooker)